Сибуя:
 Сибуя — один из 23 специальных районов Токио.
 Сибуя — железнодорожная станция и станция метро в Токио.

Фамилия 
 Сибуя, Анна (род. 1985) — бразильская кёрлингистка.
 Сибуя, Котоно (настоящее имя — Котоно Ватанабэ, род. 1975) — японская актриса.
 Сибуя, Минору (настоящее имя — Минору Катаяма, 1907—1980) — японский кинорежиссёр и сценарист
 Сибуя, Момоко (род. 1987) — японская актриса.
 Сибуя, Рюикити (1907—1995) — японский фотограф.
 Сибуя, Сигэру (род. 1960) — сэйю.
 Кадзуя Сибуя — персонаж Ghost Hunt.

См. также 
 Сибуя-кэй — разновидность японской поп-музыки.